Balla Béla (Kistarcsa, 1911– ?) magyar nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Játékvezetésből Budapesten a Magyar Futballbírák Testülete (BT) képviselői előtt vizsgázott. Az MLSZ által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. Az MLSZ Játékvezető Bizottsága (JB) javaslatára NB II-es, majd 1959-től NB I-es bíró. Küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot is végzett. A nemzeti játékvezetéstől 1964-ben visszavonult. NB I-es mérkőzéseinek száma: 31.

Nemzetközi játékvezetés 
A Magyar Labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1961-től tartotta nyilván bírói keretében. Több nemzetközi válogatott és klubmérkőzésen működő társának partbíróként segített. A  nemzetközi játékvezetéstől 1962-ben búcsúzott.

Források

Külső hivatkozások 

 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1911-ben született személyek
Magyar NB I-es labdarúgó-játékvezetők